«У страха глаза велики» — советский рисованный мультипликационный фильм по русской народной сказке «Кот и лиса», снятый Ольгой Ходатаевой на студии «Союзмультфильм» в 1946 году.

Описание мультфильма  
Сюжет мультфильма повествует о Лисе, обманувшей зверей и забравшей подарки, предназначенные Котофею Ивановичу, которого сама Лиса выдала за нового правителя леса.

Сюжет 
Жил-был чёрный кот, который любил есть сметану, но мышей не ловил. На него из-за этого рассердился хозяин и наказал его, посадив в мешок и бросив в лесу. 

Увидела кота лиса и спросила про то, кто же он такой, на что Кот важно ответил, что он «кот сибирский, рост богатырский, чёрная шкурка, усы как у турка» и его самого зовут Котофеем Ивановичем, после чего кот спросил в ответ, кто же его встретил.

Лиса ответила на его вопрос тем, что её зовут Лизаветой Патрикеевной и предложила ему пойти к ней в гости, где она угостит его сметаной. По пути кот напугал зайца. Тот убежал и рассказал медведю с волком о страшном чёрном звере.

Но хитрая лиса сообщила им, что Котофей Иванович — новый воевода, поэтому без подарков он не примет их, а если же они хотят его увидеть, то волк должен принести барана, а медведь — бычка. 

Пошли волк и медведь на охоту и принесли добычу к дому лисы, а та стала в доме стучать да прыгать. 

Кот проснулся, от испуга из дома выскочил и быстро залез на дерево, не удержался там и с воплем упал на медведя, а затем чуть в волка не вцепился. 

Волк и медведь настолько испугались, что убежали прочь от разъярённого кота, а их добыча досталась лисе и коту.

Создатели

Роли озвучивали

См. также 
 Кот Котофеевич (мультфильм)
 Кот и лиса (мультфильм)

Переиздания 
В середине 1990-х мультфильм выпущен в VHS-сборнике «Лучшие советские мультфильмы» Studio PRO Video.

 Мультфильм выпускался в DVD — сборнике «Теремок». Состав: «Теремок» (1995), «Пирожок» (1956), «Три мешка хитростей» (1954), «Колобок» (1956), «Крылатый, мохнатый, масляный» (1990), «У страха глаза велики» (1946), «Василёк» (1973), «Просто так» (1976), «Грибок-теремок» (1958).

 Также мультфильм выпускался в DVD — сборнике «Нянюшкины сказки». Дистрибьютер: «Твик-Лирек». Состав: «Гуси-лебеди» (1949), «У страха глаза велики» (1946), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (1953), «Чудесный колокольчик» (1949), «Лесные путешественники» (1951), «Дудочка и кувшинчик» (1950), «Высокая горка» (1951).

Примечания

Ссылки 
 
 «У страха глаза велики» на youtube

Рисованные мультфильмы СССР 1946 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы по русским народным сказкам
Мультфильмы о кошках
Мультфильмы о лисах
Кот и лиса